Toplice je jihoslovanské slovo pro lázně a vyskytuje se ve jméně sídel.
 Toplice – vesnice v Chorvatsku, součást města Jastrebarsko
 Toplice Sveti Martin – vesnice v Chorvatsku, součást opčiny Sveti Martin na Muri v Mezimuřské župě
 Krapinske Toplice – sídlo a opčina v Krapinsko-zagorské župě v Chorvatsku
 Stubičke Toplice – sídlo a opčina v Krapinsko-zagorské župě v Chorvatsku
 Sutinske Toplice – zaniklá vesnice v Chorvatsku, součást opčiny Mihovljan
 Tuheljske Toplice – vesnice v Chorvatsku, součást opčiny Tuhelj
 Varaždinske Toplice – město v Chorvatsku ve Varaždinské župě
 Občina Dolenjske Toplice – občina ve Slovinsku
 Občina Moravske Toplice – občina ve Slovinsku
 Rimske Toplice – vesnice ve Slovinsku, součást občiny Laško
 Občina Šmarješke Toplice – občina ve Slovinsku

Související články 
 Teplice (rozcestník)

Externí odkazy